Кањон де Еванс има више значења:

 Кањон де Еванс (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кањон де Еванс, Ел Салто (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику